Вторая хорватская футбольная лига 2011/2012 годов () — 21-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Хорватии. Он начался 19 августа 2011 года и закончится 20 мая 2012 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Статистика на сайте rsssf.com
 Статистика на сайте soccerway.com

2011/2012
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2011 году
Спорт в Хорватии в 2012 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012